Флаг муниципального образования Круто́е сельское поселение Тихорецкого района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 мая 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3410.

Описание 
«Полотнище жёлтого цвета с соотношением сторон 2:3, несущее у древка зелёную полосу в 5/18 длины полотнища с жёлто-чёрными изображениями цветов подсолнечника и посередине основной части — красное с белыми и чёрными деталями изображение бычьей головы, (изображённой с шеей и верхней частью туловища, внизу примыкающей к краю полотнища). Размер каждого цветка подсолнуха составляет 1/4 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Жёлтый цвет полотнища символизирует богатство и процветание, прочность и тёплое южное солнце, аллегорично указывает на неисчерпаемое богатство полей поселения, выращивание кубанского золота — хлеба.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу и сельское хозяйство, а также плодородие, жизнь, возрождение, здоровье.

Жёлтые цветы подсолнуха символизируют растениеводство, а их количество аллегорически указывает на количество населённых пунктов в поселении — посёлки Крутой, Степной и Урожайный.

Изображение быка символизирует жизненную энергию, терпение, трудолюбие и упорство в достижении цели, а также развитие как молочного, так и мясного животноводства.

Красный цвет символизирует труд, красоту, праздник.

Примечания